Радовиш () — община в Северной Македонии. Расположена в юго-восточной части страны. Население составляет 28 244 человека (2002 год).

Административный центр — город Радовиш.

Площадь территории общины 608 км².

Этническая структура населения в общине по переписи населения 2002 года:
 македонцы — 23 752 чел. (84,1%);
 турки — 4061 чел. (14,4%);
 цыгане — 271 чел. (1,0%);
 остальные — 160 чел. (0,5%)

Примечания

Ссылки 
 Сайт общины

Общины Северной Македонии